Masip ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Masip Hidalgo (* 1946), spanischer Politiker
 Enric Masip (* 1969), spanischer Handballspieler
 Francisco Masip (1926–2015), spanischer Radrennfahrer
 Jordi Masip (* 1989), spanischer Fußballspieler
 Vicente Juan Masip (1500–1579), spanischer Maler